

События 

 Папа римский Пасхалий II подтверждает свою позицию о папской инвеституре.
 Поход императора Генриха в Италию против Матильды, графини Тосканской. Генрих оставляет регентом в Германии племянника Конрада.
 Присоединение к Польше Восточного Поморья.
 1116—1131 — Король Венгрии Стефан II.
 15 июля - венецианский дож Орделаффо Фальер разбивает венгерское войско Стефана II, которое прибыло, чтобы освободить Задар; остальные города Далмации сдаются Венеции.
 Первое упоминание Слуцка в Повести временных лет
 Вторжение лже-Леона Диогена и половцев в Подунавье. Убийство самозванца. Поход Вячеслава Владимировича.
 Армия Алексея Комнина разорила окрестности столицы султана тюрок Иконии. Тюрки атаковали на марше войско ромеев, но безуспешно. Султан заключил мир.
 Русские ликвидировали аланское княжество на Северском Донце.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1116 году
 Танкред (князь Бари)
 1116/7-1156/7 — Султан Рума Масуд.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1116 году
 Кальман I Книжник

См. также